9,71-дюймовый (официально iPad 6-го поколения) — планшетный компьютер, разработанный и продаваемый Apple Inc. Об этом было объявлено 27 марта 2018 года во время образовательного мероприятия в Lane Tech High School в Чикаго и является преемником 5-го поколения, обновленным с помощью процессора Apple A10 Fusion и поддержкой стилусов, таких как Apple Pencil. iPad также предназначен для преподавателей и школ.

С момента своего появления эта модель iPad использовалась сотрудниками Apple Retail в Genius Bar и другими сотрудниками для помощи клиентам в вопросах. С сентября 2019 года iPad седьмого поколения заменил iPad 2018 года. Это последний iPad с оригинальным 9,7-дюймовым дисплеем Retina.

Отличия от iPad (5-го поколения) 
iPad (6-го поколения) получил процессор Apple A10 Fusion вместе с сопроцессором движения Apple M10 (Apple A9 и M9 для предыдущей версии соответственно).

Также планшет получил поддержку Apple Pencil (1-го поколения), однако лишился датчика идентификации по отпечатку пальца 2-го поколения, который был у предшественника. Размеры и вес же не претерпели изменений.

Характеристики 
iPad поставлялся с iOS 11.3, с предустановленным набором приложений iWork и поддержкой стилуса Apple Pencil.

Аппаратное обеспечение iPad почти идентично предыдущему поколению, за исключением нескольких обновлений, таких как поддержка Apple Pencil и стилуса, а также обновленный процессор Apple A10 Fusion. Он доступен в трех цветах: серебристом, космическом сером и новом золотом цвете, соответствующем обновленному цвету, представленному в iPhone 8. У iPad 2 гигабайта оперативной памяти. Его толщина составляет 7,5 мм. iPad доступен с объемом памяти 32 и 128 ГБ. В отличие от iPad Pro, у iPad нет ламинированного дисплея.

Технические характеристики

Дисплей

Дисплей Retina 
Диагональ 9,7 дюйма, поддержка жестов Multi‑Touch, подсветка LED и технология IPS
Разрешение 2048×1536 пикселей (264 пикселя на дюйм)
Яркость до 500 кд/﻿м² 
Олеофобное покрытие, устойчивое к появлению следов от пальцев
Поддержка Apple Pencil (1-го поколения)

Камеры

Камера iSight 
Широкоугольная камера 8 Мп
Диафрагма ƒ/﻿2.4
Live Photos
Сенсор BSI
Пятилинзовый объектив
Гибридный ИК‑﻿фильтр
Автофокус
Фокусировка касанием
Контроль экспозиции
HDR для фото
Панорамная съёмка (до 43 Мп)
Серийная съёмка
Режим таймера
Привязка фотографий к месту съёмки

Камера FaceTime 
Камера FaceTime HD
Фотографии 1,2 Мп
Live Photos
Вспышка Retina Flash
HD‑﻿видео 720p
HDR для фото и видео
Сенсор BSI
Серийная съёмка
Видеовызовы FaceTime по Wi‑﻿Fi или сотовой сети

Сотовая и беспроводная связь

Wi-Fi 
Wi‑﻿Fi (802.11a/﻿b/﻿g/﻿n/​​ac); два диапазона (2,4 ГГц и 5 ГГц)
MIMO
Bluetooth 4.2

Wi-Fi + Cellular 
Wi‑﻿Fi (802.11a/﻿b/﻿g/﻿n/​​ac); два диапазона (2,4 ГГц и 5 ГГц)
MIMO
Bluetooth 4.2
UMTS/﻿HSPA/HSPA+/​DC‑HSDPA; GSM/﻿EDGE; CDMA EV‑﻿DO Rev. A
4G LTE
Apple SIM
Встроенный модуль GPS/﻿ГЛОНАСС
Только данные
Вызовы по Wi-Fi

Доступность и стоимость 
Планшет доступен в серебристом, золотом и серых цветах.

Объём памяти составляет 32 или 128 гигабайт.

Стоимость 
На 20 марта 2020 года по данным официального русскоязычного сайта купить планшет можно только у авторизованных реселлеров. Точной информации о стоимости нет.

Прием 
iPad 2018 года получил положительные отзывы. Гарет Бивис из TechRadar похвалил добавление Apple Pencil и мощного чипа A10, но отметил, что это было так же дорого, как и iPad предыдущего поколения. Скотт Стейн из CNET также похвалил добавление поддержки Apple Pencil и обновление до чипа A10, но раскритиковал его за отсутствие Smart Connector, а также за отсутствие такой же технологии отображения, как у iPad Pro, написав «начальный уровень 2018 года. iPad мало что дает, но делает и без того превосходный планшет выгоднее, чем когда-либо».

Примечания

Ссылки 
 Технические характеристики iPad на сайте Apple. // Сайт Apple Inc.
 iPad (6-го поколения) — Спецификации. // Apple

Apple
Оборудование Apple Inc.
Интернет-планшеты
Веб-устройства
Появились в 2018 году в США
IPad